Språkrådet kan henvise til

 Språkrådet (Norge), det norske sprogråd
 Språkrådet (Sverige), det svenske sprogråd